Григорий Петрович Андреев (около 1855 — после 1885) — народоволец. Из крестьян, незаконнорождённый. Вольнослушатель Технологического института, в который поступил в 1873 после окончания Самарской мужской гимназии. В 1874 привлекался по делу о пропаганде в Российской империи вместе с П. А. Трофимовым и И. С. Вейнштейном. 19 апреля 1875 арестован в Бугурусланском уезде Самарской губернии и по высшему повелению 7 ноября административно выслан в Вологодскую губернию. Задержан как пропагандист 27 февраля 1879 в Николаевском уезде Самарской губернии, и 24 апреля 1880 выслан в Сибирь.

Литература 
 Деятели революционного движения в России : Био-библиогр. словарь : От предшественников декабристов до падения царизма. — М., 1927—1934. Т. 2 : Семидесятые годы : Вып. 1 : А — Е / Составлен А. А. Шиловым, М. Г. Карнауховой. — 1929. — XXIV с., 406 стб. : фот.
 Собрание Музея революции СССР.

Ссылки 
 Биография на сайте Хронос
 

Выпускники 1-й Самарской мужской гимназии
Народовольцы
Сосланные в Вологодскую губернию